Bloomberg est un patronyme d'origine germanique, plutôt orthographié Blumberg dans les pays germaniques (de blum, « fleur », et berg, « montagne », littéralement, « montagne des fleurs »). Blumberg est également porté par des familles d'origine juive ashkénaze.

Patronymie 

 Michael Bloomberg, homme d'affaires et maire de New York de 2002 à 2013 ;
 Anthony Bloomberg, représentant de l'Unicef en République démocratique du Congo.

Autres 
 Bloomberg LP, groupe financier américain créée par Michael Bloomberg ;
 Bloomberg News, agence de presse spécialisée dans la finance détenue par Bloomberg L.P. ;
 Bloomberg TV, chaîne de télévision détenue par Bloomberg L.P. ;
 Bloomberg Tower, gratte-ciel de New York abritant le siège de Bloomberg L.P. ;
 Bloomberg BusinessWeek, magazine hebdomadaire américain spécialisé dans l'économie détenue par Bloomberg L.P. ;
 Bloomberg Commodity Index, un indice boursier.

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif